Star Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Star Township (Kansas)
 Star Township (Michigan)
 Star Township (Minnesota)
 Star Township (North Carolina)
 Star Township (North Dakota)
 Star Township (South Dakota)